Вальдек:

Топонимы
 Вальдек — княжество на территории современной Германии, существовавшее с 1180 года.
 Вальдек — город в Германии, в земле Гессен.
 Вальдек — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Вальдек-Франкенберг — район в Германии.
 Вальдек — средневековый замок, расположенный в Германии на берегу плотинного озера Эдерзе на реке Эдер.

Персоналии
 Вальдек, Генрих Сузо (1873—1943) — австрийский поэт, священник.
 Вальдек, Гунтер (род. 1953) — австрийский композитор.
 Вальдек, Жан-Фредерик (1766?—1875) — французский авантюрист, любитель древностей, художник, картограф и путешественник.
 Вальдек, Клаус (псевд. Waldeck) — австрийский музыкант, играющий в стиле трип-хоп, даунтемпо и электро-свинг.
 Вальдек, Франц Лео Бенедикт Игнац (1802—1870) — немецкий политический деятель, либерал.
 Вальдек-Пирмонт, Йозиас Георг Вильгельм Адольф (1896—1967) — наследный принц Вальдек-Пирмонта, один из высших офицеров СС.
 Вальдек-Руссо, Пьер Мари (1846—1904) — французский государственный деятель.

Другое
  — французский закон об ассоциациях, принятый кабинетом Пьера Вальдек-Руссо (1899—1902).
 Вальдек-Руссо (1908—1936) — французский броненосный крейсер, названный в честь Пьера Вальдек-Руссо.